Augustin Reding ist der Name folgender Personen:

* Augustin Reding (Theologe) (1625–1692), Schweizer Theologe
 Augustin Reding (Unternehmer), auch Josef Augustin Reding (1687–1772), Unternehmer in Schwyz